Каллоу, Кэллоу () — фамилия.

Известные носители 
 Дуглас, Филлис (ур. Каллоу; 1936—2010) — американская актриса.
  (род. 1929) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда».
  (1822—1878) — британский художник-маринист, чьи работы входят в том числе в собрания Национального морского музея Великобритании и Йоркской художественной галереи.
  (Роберт Кеннет Каллоу; 1901—1983) — британский биохимик, исследователь кортизона и витамина Д, член Лондонского королевского общества (с 1958).
 Каллоу, Саймон (род. 1949) — британский актёр, музыкант, писатель и режиссёр.
  (1812—1908) — британский художник-пейзажист, чьи работы входят в том числе в собрания Национальной галереи искусства США и Метрополитен-музея.
  (1924—2007) — британский писатель, биограф и поэт.
  (род. 1927) — американская бейсболистка, чемпионка Американской девичьей профессиональной бейсбольногой лиги в составе клуба «Рокфорд Пичез» (1948—1950).

См. также